Dupuch est un nom de famille . Il est porté par plusieurs personnalités.

Ambassadeur  
 Michel Dupuch (1931-), ancien ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, puis conseiller de Jacques Chirac pour les affaires africaines de 1995 à 2002.

Militaires  
 Pierre Morand Dupuch (ou du Puch) de Grangeneuve, dit Pierre Morand du Puch aîné (1739-1819), colonel du  d'artillerie, puis général de division durant la Révolution française. 
 Pierre Morand du Puch, dit Pierre Morand du Puch cadet (1742-1822), général français de la Révolution et de l’Empire.

Prélat  
 Antoine-Adolphe Dupuch (1800-1856), premier évêque d'Alger de 1838 à 1846.

Préfets  
 Charles Dupuch, préfet de l´Aveyron en 1951. 
 Pierre Dupuch, préfet de Meurthe-et-Moselle en 1956. 
 Pierre Dupuch, préfet de Moselle en 1968. 
 Pierre Dupuch, préfet de l´Hérault en 1968.

Divers  
 Bernard Dupuch (1947-), coureur cycliste français. 
 Joël Dupuch (1955-), ostréiculteur, restaurateur, auteur et acteur français.
 Frédéric Dupuch (1959-), inspecteur général de la police nationale.

Rue Dupuch à Alger (Algérie)

Patronyme français